Горњи Фагету има више значења:

 Горњи Фагету (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Горњи Фагету (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији